Tomasz Zan (1796–1855) – polski poeta
 Tomasz Zan (1902–1989) – żołnierz AK